Вуколов Василь Георгійович (1859—1939) — російський архітектор.
 Іона (Вуколов) (1862 — не раніше 1913) — архімандрит Російської православної церкви, педагог і письменник.
 Вуколов Леонід Сергійович (* 1939) — радянський трековий велогонщик; чемпіон світу.
 Вуколов Олег Олександрович (* 1933) — радянський і російський художник, народний художник РФ.
 Вуколов Олексій Валентинович — полковник Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Вуколов Семен Петрович (1863—1940) — російський і радянський хімік, один із авторів тлумачника Брокгауза та Ефрона.

Примітки